Champenoise bezeichnet folgende französische Orte:

 Fère-Champenoise, Stadt im Département Marne 
 La Champenoise, Gemeinde im Département Indre

Siehe auch:

 Orne Champenoise
 Champenois
 Champenoises